Rojljanka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tatarbunary, siehe Rojljanka (Tatarbunary)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Rojljanka (Sarata)